Reinita puede referirse a:
Calendula officinalis, especie de planta herbácea más conocida como caléndula.
Parulidae, familia de aves paseriformes conocidas comúnmente como reinitas.
 Coereba flaveola, especie de de ave de la familia Thraupidae.